Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bestuurlijk orgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Geert Groote College, een voormalige scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Deventer
 Geert Groote College Amsterdam, een vrije school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam
 Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem, een systeem van de organisatie PICA waarin verschillende bibliotheken en erfgoedinstellingen samen kunnen catalogiseren
 De Gay Garden Club, vereniging van  homomannen die van tuinen en tuinieren (en misschien soms ook tuinmannen) houden.